Wolfgang Seel ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Seel (Universitätskanzler) (1915–2008), deutscher Jurist und Universitätskanzler
 Wolfgang Seel (Fußballspieler) (* 1948), deutscher Fußballspieler